Bertero ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Giuseppe Luigi Bertero (1789–1831), italienischer Arzt, Botaniker und Pflanzensammler
 Fabián Bertero, argentinischer  Komponist und Violinist

Siehe auch:
 Bertereau